

Описание станции 
Эта станция представлена двумя боковыми платформами, расположенными на двухпутном участке линии. К югу от станции линия становится четырёхпутной, два центральных пути заканчиваются тупиками, а два внешних следуют дальше, присоединяются к линии Бродвея и уходят в Бруклин. Центральные пути используются для оборота поездов, а внешние не используются, так как работавший в Бруклине в часы пик маршрут  был перенаправлен на линию Шестой авеню в Куинс в июне 2010 года. Станция отделана мозаикой, реконструировалась в 1990-х годах.

До 13 июня 2015 года станция имела нестандартный режим работы: она открывалась утром в понедельник и круглосуточно в течение рабочей недели обслуживала поезда маршрута  (а в часы пик в пиковом направлении также ). Закрывалась станция поздним вечером пятницы, около полуночи, в то время как маршрут  на выходные становился на две станции короче. Аналогичный принцип работы был установлен и на соседней станции Фултон-стрит.

Входы и выходы 
Станция имеет три выхода. Постоянно открыт только один выход. Он находится с северного конца станции и представлен лестницами имезонином, расположенным над платформами. Каждую платформу и мезонин соединяет одна лестница. В самом мезонине располагается турникетный павильон. В город из мезонина поднимаются две лестницы — к южным углам перекрестка Брод и Уолл-стрит. Существует также и третья лестница, которая приводила ко входу Нью-Йоркской фондовой биржи. Она была закрыта в связи с ужесточением мер безопаснности, принятых после терактов 11 сентября.

Второй и третий входы работают только в определенное время. Турникетный павильон этих выходов находится на уровне платформ. Второй выход располагается на восточной (в сторону Fulton Street) платформе. Турникетный павильон представлен как обычными, так и полноростовыми турникетами. На улицу ведут три лестницы: одна к северо-восточному углу перекрестка Брод-стрит и Эксчендж-плейс, две другие — на Брод-стрит, между Эксчендж-плейс и Бивер-стрит. 

Третий выход располагается на западной платформе и не работает на вход пассажиров. Третий выход имеет две лестницы в город: на Брод-стрит, между Эксчендж-плейс и Бивер-стрит. Существует также ещё одна закрытая лестница на северо-западный угол перекрестка Брод-стрит и Эксчендж-плейс. Этот выход также закрыт в целях предосторожности.

Переход на станцию Уолл-стрит 
Между Брод-стрит и Уолл-стрит линии Лексингтон-авеню существует подземный переход. Он работает с 07:00 до 18:00 в будние дни и расположен снаружи от турникетов. Бесплатный переход между линиями Лексингтон-авеню и Нассо-стрит осуществляется на трёх следующих станциях к северу: Фултон-стрит, Бруклинский мост — Сити-холл / Чеймберс-стрит и Канал-стрит, так как линии следуют параллельно друг другу.

Примечания

Ссылки 
 Nassau St./Jamaica Line|Broad Street
 Station Reporter — J Train
 Broad Street and Wall Street entrance from Google Maps Street View
 entrances on three corners of Broad Street and Exchange Place from Google Maps Street View